Девелопман  се може односити на:
  Девелопман - развијање војне јединице на одређеном простору 
  Девелопман – детаљан приказ неке грађевине у плану са свим појединостима